Rogenmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Rogenmoser (1885–1948), Schweizer Fotograf
 Hans Eberhart-Rogenmoser (* 1956), Schweizer Militärhistoriker
 Kajetan Rogenmoser (1825–1875), Schweizer Politiker